Двоесло́в:
 Григорий Двоеслов — 64-й папа римский, живший в VI-VII веках.
 Двоеслов — богословско-образовательный проект, действующий на базе Богословского факультета Царицынского православного университета (РПЦ МП).